Kleindörfl ist der Name folgender Orte:

 Kleindörfl (Gemeinde Hartberg), Ortsteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kleindörfl (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kleindörfl (Gemeinde Griffen), Ortschaft der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch: 
 Kleindorf